České příjmení Pospěch nosí více různých osobností:

 Tomáš Pospěch (1974) – český fotograf
 Zbyněk Pospěch (1982) – český fotbalista 
 Zdeněk Pospěch (1978) – český fotbalista

Podobná příjmení 
 Pospíchal
 Pospíšil